

Mythologie 
 Léda, reine de Sparte que Zeus, métamorphosé en cygne, séduit.

Titres 

 Léda, fresque d'époque romaine découverte lors des fouilles archéologiques de l'ancienne ville de Stabiae (aujourd'hui Castellammare di Stabia), et conservée au musée archéologique national de Naples ;
 Léda et le Cygne (1492), tableau de Léonard de Vinci ;
 Léda et le Cygne (v. 1507), copie du précédent à la Galerie des Offices de Florence ;
 Léda et le Cygne (v. 1520), autre copie du même à la Galerie Borghèse de Rome ;
 Léda (v. 1530), tableau de Michel-Ange ;
 Léda et le Cygne (1530), tableau de Michel-Ange ;
 Léda allongée (1550), gravure de Georges Reverdy ;
 Léda debout (1560), gravure de Georges Reverdy ;
 Léda et le Cygne (1598-1600), tableau de Pierre Paul Rubens, exposé au musée des Beaux-Arts de Houston ;
 Léda et le Cygne (1611-1795), ancienne statue du port de Copenhague ;
 Léda et le Cygne (1550-1560), tableau du Tintoret à la Galerie des Offices de Florence ;
 Léda et le Cygne (1864), sculpture d’Auguste Clésinger ;
 Léda atomique (1949), tableau de Salvador Dali.

Toponyme 

  Léda, commune Burkinabé du Boulgou ;
  Léda, satellite naturel de la planète Jupiter ; 
  38 Léda, astéroïde ;
  Leda Planitia, planitia de la planète Vénus.